Univerziteti, fakulteti i visoke škole u Republici Srbiji su naučno-obrazovne ustanove u državnom i privatnom vlasništvu, na kojime se školuju i usavršavaju studenti svih proafila i buduće vojne starešine iz Srbije, Republike Srpske i drugih zemalja.

Državni univerziteti

Samostalne visoke škole

Univerzitet u Beogradu 

 Arhitektonski fakultet
 Biološki fakultet
 Ekonomski fakultet
 Elektrotehnički fakultet
 Fakultet bezbednosti
 Fakultet organizacionih nauka
 Fakultet političkih nauka
 Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 Fakultet veterinarske medicine
 Fakultet za fizičku hemiju
 Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 Farmaceutski fakultet
 Filološki fakultet
 Filozofski fakultet
 Fizički fakultet
 Geografski fakultet
 Građevinski fakultet
 Hemijski fakultet
 Mašinski fakultet
 Matematički fakultet
 Medicinski fakultet
 Poljoprivredni fakultet
 Pravni fakultet
 Pravoslavni bogoslovski fakultet
 Rudarsko-geološki fakultet
 Saobraćajni fakultet
 Stomatološki fakultet
 Šumarski fakultet
 Tehnički fakultet u Boru,
 Tehnološko-metalurški fakultet
 Učiteljski fakultet

Univerzitet umetnosti u Beogradu 
 Fakultet dramskih umetnosti
 Fakultet likovnih umetnosti
 Fakultet muzičke umetnosti
 Fakultet primenjenih umetnosti

Univerzitet u Novom Sadu 

 Akademija umetnosti
 Ekonomski fakultet
 Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 Fakultet tehničkih nauka
 Filozofski fakultet
 Građevinski fakultet
 Medicinski fakultet
 Pedagoški fakultet
 Poljoprivredni fakultet
 Pravni fakultet
 Prirodno-matematički fakultet
 Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“
 Tehnološki fakultet
 Pedagoški fakultet u Somboru

Univerzitet u Nišu 

 Ekonomski fakultet
 Elektronski fakultet
 Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 Fakultet umetnosti
 Fakultet zaštite na radu
 Filozofski fakultet
 Građevinsko-arhitektonski fakultet
 Mašinski fakultet
 Medicinski fakultet
 Pravni fakultet
 Prirodno-matematički fakultet
 Tehnološki fakultet
 Učiteljski fakultet

Univerzitet u Kragujevcu 

 Agronomski fakultet
 Ekonomski fakultet
 Filološko-umetnički fakultet
 Mašinski fakultet u Kragujevcu
 Mašinki fakultet u Kraljevu
 Medicinski fakultet
 Pedagoški fakultet
 Pravni fakultet
 Prirodno-matematički fakultet
 Fakultet tehničkih nauka u Čačku
 Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
 Učiteljski fakultet

Univerzitet u Novom Pazaru 

 Departman za biohemijske i medicinske nauke
 Departman za filozofsko-filološke nauke
 Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke
 Departman za pravno-ekonomske nauke
 Departman za tehničko-tehnološke nauke
 Departman za umetnost

Univerzitet u Prištini sa trenutnim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 

 Ekonomski fakultet
 Fakultet tehničkih nauka
 Fakultet umetnosti
 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
 Filozofski fakultet
 Medicinski fakultet
 Poljoprivredni fakultet
 Pravni fakultet
 Prirodno-matematički fakultet
 Učiteljski fakultet
 International Business College Mitrovica

Visoke škole strukovnih studija 
Aleksinac
 Visoka škola strukovnih studija za vaspitače
Aranđelovac
 Visoka tehnološka škola strukovnih studija
Beograd
 Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika
 Visoka škola – Akademija Srpske Pravoslavne Crkve za umetnost i konservaciju
 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija
 Visoka turistička škola strukovnih studija
 Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija
 Visoka tehnička škola strukovnih studija 
 Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije
 Visoka hotelijerska škola strukovnih studija
 Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija
 Visoka građevinsko–geodetska škola strukovnih studija 
 Visoka zdravstvena škola strukovnih studija
 Visoka železnička škola strukovnih studija
 Visoka inženjerska škola strukovnih studija Tehnikum Taurunum 
 Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment.
Blace
 Visoka poslovna škola strukovnih studija
Čačak
 Visoka škola tehničkih strukovnih studija
Ćuprija
Visoka medicinsko škola strukovnih studija
Gnjilane
 Visoka škola strukovnih studija za vaspitače
Kikinda
 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Kragujevac
 Visoka tehnička škola strukovnih studija
Kruševac
 Visoka škola strukovnih studija za vaspitače
 Visoka hemijsko tehnološka škola strukovnih studija
Leposavić
 Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću
 Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca sa privremenim sedištem u Leposaviću
Leskovac
 Visoka tehnološko umetnička strukovna škola
 Visoka poslovna škola strukovnih studija
Niš
 Visoka tehnička škola strukovnih studija
Pirot
 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Požarevac
 Visoka tehnička škola strukovnih studija
Prokuplje
 Visoka poljoprivredno – prehrambena škola strukovnih studija
Šabac
 Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija
 Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija
 Visoka škola strukovnih studija za vaspitače
Sremska Mitrovica
 Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum
Subotica
 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera
 Visoka tehnička škola strukovnih studija
Trstenik
 Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija
Užice
 Visoka poslovno tehnička škola strukovnih studija
Valjevo
 Visoka poslovna škola strukovnih studija
Vranje
 Visoka škola primenjenih strukovnih studija
Vršac
 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Pavlov”
Zrenjanin
 Visoka tehnička škola strukovnih studija

Visoke škole akademskih studija 
 Visoka škola modernog biznisa u Beogradu
 Visoka škola za menadzment i ekonomiju u Kragujevcu
 Visoka škola Epoha u Beogradu

Privatni univerziteti 
 Alfa univerzitet
 Evropski univerzitet
 Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
 Panevropski univerzitet Apeiron
 Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici
 Univerzitet Metropolitan
 Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu 
 Univerzitet Singidunum - Centar u Nišu i Centar u Novom Sadu
 Univerzitet Union u Beogradu
 Univerzitet „Union – Nikola Tesla“
 Univerzitet Džon Nezbit

Privatni fakulteti i visoke škole 
Bačka Topola
 Fakultet za biofarming
Beograd
 MEF – Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije
 Fakultet savremenih umetnosti
 Visoka škola modernog biznisa – Osnovne akademske i master studije
 Fakultet za projektni i inovacioni menadzment
 Akademija lepih umetnosti
 Akademija umetnosti
 Beogradska bankarska akademija
 Fakultet digitalnih umetnosti 
 Fakultet informacionih tehnologija – Metropolitan univerzitet
 Fakultet informacionih tehnologija – Alfa univerzitet
 Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost
 Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine
 Fakultet za ekonomiju i političke nauke
 Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju FEFA
 Fakultet za evropski biznis i marketing
 Fakultet za graditeljski menadžment
 Fakultet za informatiku i računarstvo
 Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment
 Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu
 Fakultet za kompjuterske nauke
 Fakultet za kulturu i medije
 Fakultet za medije i komunikacije – FMK
 Tehnički fakultet
 Fakultet za menadžment FM
 Fakultet za menadžment u sportu
 Fakultet za menadžment nekretnina
 Fakultet za međunarodnu ekonomiju
 Fakultet za poslovne studije
 Fakultet za poslovne studije i pravo
 Fakultet za preduzetnički biznis
 Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura
 Fakultet za strateški i operativni menadžment
 Fakultet za sport
 Fakultet za strane jezike
 Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
 Fakultet za trgovinu i bankarstvo
 Fakultet za umetnost i dizajn
 NOVA akademija umetnosti
 Poslovni fakultet
 Pravni fakultet
 Računarski fakultet
 SAE Institut
Mladenovac
 Fakultet za poslovno industrijski menadžment
Niš
 Fakultet za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”
 Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Novi Pazar
 Departman za filološke nauke
 Departman za pedagoško-psihološke nauke
 Departman za ekonomske nauke
 Departman za pravne nauke
 Departman za računarske nauke
 Departman za umetnost
Novi Sad
 Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment – Fimek
 Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
 Farmaceutski fakultet
 Fakultet za evropske pravno-političke studije – FEPPS
 Fakultet za pravne i poslovne studije – dr Lazar Vrkatić
 Fakultet za sport i turizam – TIMS
Pančevo
 Stomatološki fakultet
Požarevac
 Fakultet za poslovne studije
Sremska Kamenica
 Fakultet zaštite životne sredine
 Fakultet za uslužni biznis – FABUS
 Fakultet za digitalnu produkciju
 Fakultet za primenjenu bezbednost
 Fakultet poslovne ekonomije
 Akademija klasičnog slikarstva
 Fakultet informacionih tehnologija
Sremski Karlovci
 Fakultet za menadžment
Svilajnac
 Fakultet ekološke poljoprivrede
Valjevo
 Poslovni fakultet
 Fakultet za poslovnu ekonomiju
Vršac
 Fakultet za poslovne studije
Zaječar
 Fakultet za menadžment

Napomene

Izvori

Spoljašnje veze 
 Fakulteti u Srbiji — www.fakulteti.edukacija.rs
 Fakulteti u Srbiji  — www.edufair.rs 
 Fakulteti, visoke škole, akademije, univerziteti — www.yumreza.info 

Факултети
Универзитети у Србији
Високе школе у Србији
Образовање у Србији